Lacerta paradoxa est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Lacerta paradoxa Razoumovsky, 1789 est un synonyme de Lissotriton helveticus (Razoumovsky, 1789) ;
 Lacerta paradoxa Bedriaga, 1886 nec Razoumovsky, 1789 est un synonyme de Lacerta agilis Linnaeus, 1758.

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Lacertidae
Synonyme d'urodèles (nom scientifique)
Pleurodelinae